Asam ist der Familienname folgender Personen:
 Cosmas Damian Asam (1686–1739), deutscher Maler und Architekt des Spätbarock, Bruder von Egid Quirin Asam – siehe auch Brüder Asam
 Egid Quirin Asam (1692–1750), deutscher Bildhauer und Stuckateur des Spätbarock, Bruder des Vorgenannten
 Hans Georg Asam (1649–1711), deutscher Kirchenmaler, Vater der Vorgenannten
 Liesbeth Mau Asam (* 1982), niederländische Shorttrackerin
 Max Asam (1936–2015), deutscher Brigadegeneral der Bundeswehr
 Walter Asam (1926–2002), deutscher Verwaltungsjurist
 Werner Asam (* 1944), deutscher Volksschauspieler und Regisseur

Asam ist der Name folgender Orte:
 Asam (Ghana) in der Ashanti Region in Ghana

Asam ist eine andere Schreibweise für den indischen Bundesstaat Assam.

Der Begriff Asam ist Bestandteil von:
 Asambock, einem Bockbier aus der Klosterbrauerei Weltenburg, benannt nach den Brüdern Cosmas Damian und Egid Quirin Asam (siehe oben), den künstlerischen Gestaltern des Klosters im Spätbarock

ASAM steht als Abkürzung für:
 Association for Standardization of Automation and Measuring Systems (Verein zur Standardisierung von Automatisierungs- und Messsystemen)
 American Society for Addiction Medicine (Amerikanische Gesellschaft für Suchtmedizin)
 Advanced Services Access Manager (Breitbandtechnik von Alcatel)
 ASAM-Verfahren (Alkalisches Sulfitverfahren mit Anthrachinon und Methanol)

Siehe auch:
 Assam (Begriffsklärung)
 BHI Beauty & Health, 2013 gegründete Holding für das Familienunternehmen M. Asam

Abkürzung